Dian peut désigner :
 Dian, une communauté rurale du marz d'Aragatsotn en Arménie ;
 Dian, une commune du département de Djigouéra au Burkina Faso ;
 Dian, une commune du département de Kassoum au Burkina Faso ;
 le lac Dian, situé dans la province du Yunnan en Chine ;
 le royaume de Dian (associé à un peuple, une culture et une langue du même nom), un État du  avant l'ère commune, autour du lac Dian, au Yunnan ;
 DIAN, un acronyme pour la direction de l’intégration et de l'accès à la nationalité, partie du ministère de l'Intérieur français.

Homonymie de toponyme